Konvicted — второй альбом сенегальско-американского ритм-энд-блюз-исполнителя и MC Эйкона, выпущен в ноябре 2006 года и включает треки, записанные совместно с Эминемом, Снуп Доггом, Стайлсом Пи и T-Pain.

Список композиций

Синглы

Ссылки 

Альбомы Эйкона
Альбомы, спродюсированные Эминемом
Альбомы Universal Records